Engels voor "onderwerp" of "kenobject", datgene wat niet offtopic is.
 Topic Records, een Brits platenlabel, opgericht 1939.
 Topic (chocoladereep), een merk chocoladereep van Mars.
 Topic (dj), Duitse dj en producer.
 Topic (taalkunde)